L’Héritier oder l’Héritier ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Louis L’Héritier de Brutelle (1746–1800), französischer Jurist und Botaniker
 Jean l’Héritier, franko-flämischer Komponist der Renaissance